Флорентий, или флоренций ():

 Флорентий — мужское имя:
 Флавий Флоренций (консул 361 года);
 ;
 .
 Флорентий — одно из названий химического элемента 61 — прометия.